Plaats in Indonesië
 Tangkahan (Medan Labuhan), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tangkahan (Namo Rambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tangkahan Durian, een plaats in het bestuurlijk gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Tangkahan, (Namu Sialang, Langkat), een ecotoeristisch gehucht nabij het Nationaal park Gunung Leuser, zie ook: Bukit Lawang.